Семичастнов — фамилия.

 Семичастнов — русская фамилия.

 Семичастнов, Иван Фёдорович (1905—1994) — советский государственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Семичастнов, Михаил Фёдорович (1899—1957) — советский учёный, директор МАИ.

См. также 
 Семичастный